Алиске́рово — железный метеорит весом 58400 г, по форме октаэдрит. Найден в долине ручья Свеча 10 июля 1977 года во время промывки золотоносного песка на прииске имени Алискерова на Чукотке в Билибинском районе Чукотского автономного округа. Метеорит нашёл рабочий Чередниченко А. Я. во время работы на гидромониторе.

В дальнейшем метеорит передали в Магадан в геологический музей Дальневосточного отделения Академии наук, а потом часть его (25,7 кг) — в коллекцию КМЕТ. Метеорит по форме напоминает веретено, его размеры 44 × 26 × 11 см, на поверхности хорошо видна кора плавления и регмаглипты. Учитывая морфологию места находки, магаданские геологи считают, что метеорит упал на Землю несколько тысяч лет назад.

Литература 
 Земля и Вселенная, № 5, 1994, с. 86-92

Ссылки 
 Сведения из метеоритной коллекции Российской Академии Наук

Открытия 1977 года
1977 год в России
Билибинский район
XX век в Чукотском автономном округе
1970-е годы в Чукотском автономном округе